ФК „Суворово“ е български футболен отбор от едноименния град Суворово. Състезава се в "А" Областна футболна група - Варна

Успехи 
Купа на Аматьорската футболна лига
  Финалист – 2018/19

Настоящ състав сезон 2022/23

КЛАСИРАНЕ (сезон 2022 – 2023 есен)

Външни препратки 
 Официален сайт на ФК Суворово

Български футболни отбори
Суворово
Суворово
Основани в България през 1945 година